Ophiocaryon är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Ophiocaryon ingår i familjen Sabiaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tvåhjärtbladiga blomväxter
Ophiocaryon